Die Damallsvenskan 1995 war die 8. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 17. April und dem 28. Oktober 1999 statt. Zu dieser Saison wurde die Zahl der Absteiger von zwei auf drei erhöht.

Älvsjö AIK sicherte sich erstmals die Meisterschaft. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich Anneli Wahlgren von Bälinge IF mit 27 erzielten Toren.

Tabelle 

|}

Statistik 
517 Tore fielen in den 132 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,92. Der Zuschauerschnitt lag bei 188.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 1995